O Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia, nomeada a sua sede como CETEB Áureo de Oliveira Filho, é uma escola pública estadual de iniciativa privada sediada no bairro Santa Mônica em Feira de Santana, e mantida pela Associação Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia (ASCETEB).

Atualmente, o CETEB possui algumas Escolas na extensão do território baiano, como as unidades de Camaçari, Feira de Santana e Brumado. Todos os anos o CETEB prepara profissionais para as empresas do ramo tecnológico, como indústrias, já que a demanda de técnicos é acentuada, que exercem influências preponderantes na formação desses profissionais. Além disso, a escola motiva os estudantes para que desenvolvam o perfil desejado pelas empresas, uma vez que o relacionamento interpessoal e as técnicas de comunicação são disciplinas bem trabalhadas com os alunos.

Projetos de inclusão social e profissional 
 Escola de fábrica
Voltada para jovens estudantes cursando o nível de formação geral.

 SETRE-Qualificação profissional
Com cursos profissionalizantes, em todo o estado bahiano.

Amostras tecnológicas 
No CETEB-CA, muitos alunos ja estão se destacando em nível nacional como a primeira turma de processos químicos que está com projetos disputando campeonatos, sendo bem aceito pelo público e demais que avaliam o CETEBA Camaçari como uma mina de ouro situada próximo ao pólo petroquímico.

Cursos técnicos 
 Técnico em Informática
 Eletrotécnica
 Automação industrial
 Mecânica industrial
 Mecânica automotiva
 Telecomunicações
 Eletromecânica
 Design
 Edificações
 Agroindústria
 Gestão empresarial
 Segurança do trabalho
 Técnico em Mineração

Ver também 
 Universidade Estadual de Feira de Santana
 Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana

Ligações externas 
 

Instituições de ensino técnico da Bahia
Instituições de ensino de Feira de Santana